«Высота Порк Чоп Хилл» () — американский чёрно-белый фильм 1959 года о Корейской войне режиссёра Льюиса Майлстоуна по мотивам книги американского военного историка бригадного генерала Маршалла. В главных ролях играют Грегори Пек, Рип Торн и Джордж Пеппард. В фильме показана ожесточённая битва за высоту Порк Чоп Хилл между седьмой американской пехотной дивизией и союзными китайскими и северокорейскими силами в апреле 1953 года.

В фильме также снялись многочисленные актёры, которые позднее (в 1960-х и 1970-х годах) стали кино- и телезвёздами — Вуди Строуд, Гарри Гуардино, Роберт Блейк, Абель Фернандес, Гэвин Маклауд, Гарри Дин Стэнтон и Кларенс Уильямс-третий. Фильм стал кинодебютом для актёров Мартина Ландау и Джорджа Шибаты, которые учились в одном классе с лейтенантом Клемансом. Сам Клеманс выступил техническим консультантом фильма.

Описание сюжета 
Апрель 1953. Корейская война близится к завершению. Обе стороны находятся в патовой ситуации и ведут бесконечные переговоры в Пханмунджоме, пытаясь выторговать больше территории при намечающемся разделе Корейского полуострова. Американская пехотная рота «Кинг» под командованием лейтенанта Джоя Клемонса получает приказ захватить высоту «Свиная отбивная». Рота идёт в ночную атаку, однако противник ожидает наступление и обрушивает на американцев шквал огня. Тем не менее, американцы, неся тяжёлые потери, выбивают китайцев с высоты. На помощь приходит рота «Лав», которая должна была сдерживать контрудар противника с фланга, но в ней остаётся всего 25 человек. Американцы весь день находятся под обстрелом противника и своих и несут потери. Клемонс ожидает мощной контратаки китайцев после наступления темноты и отправляет посыльного за подкреплением, однако штаб не торопится высылать помощь, опасаясь, что после заключения перемирия высота перейдёт под контроль северокорейцев и все потери в боях за высоту окажутся напрасными. Китайцы идут в атаку. Кучка американцев отчаянно отбивается, у защитников заканчиваются патроны и им приходится забаррикадироваться в блиндаже. Спасаясь от китайских огнемётчиков, они лихорадочно затыкают все щели. В последнюю минуту на помощь приходит крупный отряд американских войск и выбивает противника с высоты.

В ролях 

 Грегори Пек — лейтенант Джой Клемонс 
 Рип Торн — лейтенант Уолтер Рассел 
 George Shibata — лейтенант Цуки Онаси 
 Вуди Строуд — рядовой Франклин 
 Гарри Гуардино — рядовой Форстман 
 Джордж Пеппард — капрал Чак Федерсон 
 Norman Fell — сержант Коулман 
 Cliff Ketchum — капрал Пейн 
 Роберт Блейк — рядовой Вели
 Viraj Amonsin — китайский пропагандист 
 Bob Steele — полковник Керн 
 Carl Benton Reid — американский адмирал 
 Charles Aidman — лейтенант Томас Гарольд 
 Барри Этуотер — лейтенант-полковник Дэвис, командир батальона 
 Leonard Graves — лейтенант Роберт Кук  
 Мартин Ландау — лейтенант Артур Маршалл 
 Ken Lynch — генерал-майор Трюдо 
 Lew Gallo — лейтенант посвязям с общественностью дивизии Джеймс Барроуз 
 James Edwards — капрал Юргенс 
 Biff Elliot — рядовой Бовен 
 Syl Lamont — сержант Уолтер Казмик 
 Paul Comi — сержант Кречеберг 
 Abel Fernandez — Киндли 
 Chuck Hayward — Чалмерс 
 Kevin Hagen — капрал Киссел 
 Гэвин Маклауд — рядовой Сэксон 
 John Alderman — лейтенант Вальдорф 
Bert Remsen — лейтенант Каммингс 
 Robert Williams — солдат 
 Buzz Martin — Уайти 
 William Wellman Jr. — железный человек 
 John McKee — капрал Олдс 
 Michael Garth — офицер разведотдела штаба лейтенант Джеймс Блейк 
 Гарри Стэнтон — пулемётчик (в титрах не обозначен)  
Clarence Williams III — посыльный (в титрах не обозначен)
DeForest Covan — солдат (в титрах не обозначен)

Производство  
Генерал Маршалл по сообщениям переживал, что продал права на экранизацию буквально даром и зарекался не повторять такую ошибку.

Негр Вуди Строуд сыграл роль малодушного пехотинца Франклина, который под хорошим командованием стал стойким бойцом. На самом деле 24-й пехотный полк был в то время расово сегрегирован. Несмотря на киновоплощение полк был плохо подготовлен, экипирован, командиры отличались некомпетентностью. Позади негритянских частей размещалась резервная часть из опасений, что противник прорвёт оборону. В итоге командование посчитало полк настолько ненадёжным что решило его расформировать. Личный состав полка распределили по другим частям.

Некоторые сцены фльма были сняты в штате Калифорния близ Вестлейк-вилладж и долины Сан-Фернандо.

Грегори Пек, несмотря на протесты режиссёра Майлстоуна, лично режиссировал отдельные сцены.

Выпуск 
До премьеры фильма в мае 1959 года студия United Artists вырезала 20 минут из фильма. Режиссёр Миллстоун приписывал эти правки влиянию Вериники Пек, жены Грегори Пека, она полагала, что муж слишком поздно появляется в фильме. Эти обвинения не подтвердились, фильм не выглядит подвергшимся редактированию, сегменты некоторых вырезаных сцен показаны в титрах.

Газета The New York Times отметила, что фильм снят в «мрачном и строгом» стиле, показывает «чувство обиды» американских военнослужащих и «молчаливо показывает устарелость наземной войны».

Кассовые сборы фильма в США составили 2,1 млн. долларов.

Примечания

Ссылки 
 

Фильмы-драмы США
Военные драмы
Исторические фильмы о 1950-х годах
Исторические фильмы о Корейской войне
Фильмы США 1959 года